Редников — фамилия:

 Редников, Иван Петрович (1898—1974) — советский военный и государственный деятель.

 Редникова, Екатерина Валерьевна (род. 1973) — советская и российская актриса театра и кино.

См. также 
 Редник